Киси може да се односи на:
 Киси (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Киси (обућа), врста обуће коју носе номадски народи на крајњем северу Русије ()